Саулюс Клявинскас (; , Капсукас, Литовская ССР, СССР) — литовский футболист, вратарь клуба «Судува».

Карьера 
С 2001 года по 2009 год выступал за клуб «Судува». Являлся капитаном команды. В середине января 2010 года подписал контракт с клубом армянской Премьер-лиги «Мика», сроком на год, но после летнего перерыва расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. Оставшуюся часть сезона провел в вильнюсском «Жальгирисе». С 2011 по 2014 год выступал за московское «Торпедо».

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2007
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы: 2005, 2009, 2010
 Обладатель Кубка Литвы: 2006, 2009
 Обладатель Суперкубка Литвы: 2009
 Финалист Суперкубка Литвы: 2006
 Лучший вратарь Футбольной национальной лиги 2011

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте ФНЛ 
 
 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Жальгирис Б»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Витис»